Vogelmuseum van de Brailleliga, een museum voor blinden en slechtzienden in Brussel
 Vogelmuseum (Rossitten), een vogelmuseum sinds 1931 in het Russische Rossitten (Rybatsji)
 Vogelmuseum (Stift Sankt Lambrecht), een vogelmuseum in het Oostenrijkse Stift Sankt Lambrecht